Jauffret ist der Nachname folgender Personen:

 Edouard Jauffret (1900–1945), französischer Jugendbuchautor
 François Jauffret (* 1942), französischer Tennisspieler
 Gaspard-André Jauffret (1759–1823), Bischof von Metz
 Jean-Baptiste Jauffret (1766–1824), Forscher in St. Petersburg
 Jean-Paul Jauffret (* 1930), französische Unternehmer und Tennisspieler
 Joseph Jauffret (1781–1736), französischer Beamter, Vater von Anatole Jauffret (1810–1856) 
 Louis-François Jauffret (1770–1840), französischer Anthropologe, Pädagoge, Historiker und Dichter
 Louis Jauffret (* 1943), französischer Skirennläufer
 Régis Jauffret (* 1955), französischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Joffrey